Vail è un cognome che può essere riferito a: 
 Alfred Vail (1807-1859), ingegnere e inventore statunitense 
 Anna Murray Vail (1863-1955), botanico americano 
 Justina Vail (1963), attrice britannica
 Laurence Vail (1891-1968), pittore francese

Vail è un toponimo che può essere riferito a:
 Vail (Arizona), USA
 Vail (Arkansas), USA
 Vail (Colorado), USA
 Vail (Iowa), USA
 Vail (Michigan), USA
 Vail (Washington), USA